Goldschmidtvilla beziehungsweise Goldschmidt-Villa bezeichnet:

 die Goldschmidt-Villa von Jakob Goldschmidt in Neubabelsberg
 die Goldschmidtvilla (Radebeul) von Joseph Goldschmidt
 die Goldschmidt-Villa von Karl Goldschmidt in Seeheim-Jugenheim